

Cucina
 Salame Milano

Geografia 
 Milano – città italiana
 Area metropolitana di Milano
 Città metropolitana di Milano – ente che ha sostituito la provincia di Milano
 Milano Marittima – la maggiore frazione di Cervia in provincia di Ravenna
 Ducato di Milano – antico Stato dell'Italia settentrionale
 Milano – città del Texas, Stati Uniti d'America

Musica 
 Milano – singolo di Lucio Dalla del 1979
 Milano – album di Brigantony del 1985
 Milano: For Issey Miyake Men By Naoki Takizawa – album di Nobukazu Takemura del 1999
 Milano – singolo di Alex Britti del 2008
 Milano – singolo di Luca Carboni del 2016
 Milano – album di Daniele Luppi e i Parquet Courts del 2017
 Milano – singolo di Irama del 2020

Navi 

 Milano – piroscafo passeggeri varato nel 1913

Persone 
 Agesilao Milano (1830-1856) – militare italiano
 Aldo Milano (1896-1921) – calciatore italiano
 Alyssa Milano (1972) – attrice statunitense
 Antonio Maria da Milano (1439-1511) – architetto italiano
 Attilio Milano (1907-1969) – storico italiano
 Emmanuele Milano (1930) – giornalista e dirigente d'azienda italiano
 Ettore Milano (1925-2011) – ciclista italiano
 Felice Milano (1891-1915) – calciatore italiano
 Francesco da Milano (compositore) (1497-1543) – compositore italiano
 Francesco da Milano (pittore) (...-...) – pittore italiano
 Gianni Milano (1938) – poeta e pedagogista italiano
 Giovanni da Milano (tra 1325 e 1330-1370) – pittore italiano
 Giuseppe Milano (1887-1971) – calciatore italiano
 Gustavo Milano (1961) – rugbista italiano
 Lanfranco da Milano (1250-1310) – medico e chirurgo italiano
 Luigi Milano (1913-1990) – calciatore italiano
 Luigi Milano (1909-1951) – partigiano italiano
 Marco Milano (1961) – comico italiano
 Mario Milano (1936) – arcivescovo cattolico italiano
 Matt Milano (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Nino Milano (1922-1989) – attore italiano
 Remigio Milano (1899-1978) – calciatore italiano
 Ugo Milano – arbitro italiano
 Yor Milano (1938) – attore svizzero

Religione 
 Arcidiocesi di Milano – arcidiocesi italiana

Cultura di massa
 La Milano, nave spaziale di Peter Quill/Star-Lord della serie Marvel: Guardiani della Galassia

Pagine correlate 
Milan (disambigua)